GTX est un sigle qui peut désigner :
 Grand Tourisme Xtreme, un terme utilisé dans plusieurs noms de modèle d'automobile ;
 Plymouth GTX, une automobile positionnée comme une muscle car de performance haut de gamme de taille moyenne ;
 Devon GTX, une supercar développée par Devon Motorworks ;
 Renault FR1 GTX, une version surélevée de la Renault FR1.